Piotr Gruszczyński (1894–1942) – polski działacz komunistyczny
 Piotr Gruszczyński (ur. 1958) – polski polityk, 2007–2015 senator z ramienia Platformy Obywatelskiej
 Piotr Gruszczyński (ur. 1965) – polski dramaturg i eseista